«ББ Эрзурумспор» () — турецкий профессиональный футбольный клуб из города Эрзурум. Основан в 2005 году. Цвета клуба — сине-белые. Клуб не имеет ничего общего с футбольной командой «», существовавшей в 1968—2015 годах и игравшей в высшем дивизионе Турции в сезонах 1998/99, 1999/2000, 2000/01.

История клуба 

«ББ Эрзурумспор» был основан в 2005 году. Первые пять сезонов команда выступала в чемпионате Эрзурума. В сезоне 2010/11 «ББ Эрзурумспор» принял участие в любительской лиге — пятом по силе турецком дивизионе — и выиграл его. Следующие пять лет команда выступала в Третьей лиге Турции, в сезоне 2015/16 эрзурумцы одержали победу в этом дивизионе. В следующие два года клуб начал резкий подъём: «ББ Эрзурумспор» дважды повышался в классе посредством побед в серии плей-офф. В сезоне 2018/19 клуб впервые в своей истории принял участие в высшем дивизионе турецкого футбола — Суперлиге. Удержаться в ней не смог и по итогам сезона вылетел в Первую лигу. В Суперлигу сразу удалось вернуться, но команда вновь вылетела обратно, задержавшись лишь на сезон.

История выступлений в турецких лигах 
 Суперлига: 2018/19, 2020/21
 Первая лига: 2017/18, 2019/20, с 2021/22.
 Вторая лига: 2016/17
 Третья лига: 2011/12—2015/16
 Любительская лига: 2010/11
 Суперлига Эрзурума: 2005/06—2009/10

Достижения 
 Победитель Любительской лиги: (1) 2010/11
 Победитель Третьей лиги (1): 2015/16

Текущий состав 

По состоянию на 9 ноября 2019 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Команда на официальном сайте федерации футбола Турции 

Футбольные клубы Турции